Макдо́нальд, Мак-До́нальд, Макдо́налд ( у потомков шотландцев или  у потомков ирландцев) — фамилия и имя шотландского и ирландского происхождения.

А 
 Макдональд, Аб (1936—2018) — канадский хоккейный нападающий, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
 Макдональд, Алан (1963—2012) — североирландский футболист, защитник, позднее тренер.
 Макдональд, Аласдер () — шотландско-ирландский полководец, активный участник гражданской войны в Шотландии.
 Макдональд, Ариэль (род. 1972) — словенский профессиональный баскетболист американского происхождения.
 Макдональд, Артур (род. 1943) — канадский учёный-физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2015 года.

Б 
 Макдональд, Беверли (1970) — ямайская легкоатлетка.
 Макдональд, Билл (1852—1918) — легендарный техасский рейнджер, телохранитель президентов США Теодора Рузвельта и Вудро Вильсона.
 Макдональд, Брайан (1928—2014) — канадский хореограф и театральный режиссёр.
 Макдоналд, Брэндон (род. 1986) — американо-гуамский футболист.

В 
 Макдональд, Вилли (1905—1979) — шотландский футболист.

Г 
 Макдональд, Гектор Манро (1865—1935) — шотландский математик.
 Макдональд, Гордон — канадский футболист, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Макдональд, Гордон (геолог) (1911—1978) — американский вулканолог.
 Макдональд, Грегори (1937—2008) — американский журналист и писатель.

Д 
 Макдональд, Даниэль (род. 1991) — австралийская актриса.
 Макдональд, Джанет (1903—1965) — американская актриса.
 Макдональд, Джастин (род. 1969) — австралийский бобслеист.
 Макдональд, Джейми (род. 1986) — шотландский футболист.
 

 Макдональд, Джейсон (род. 1975) — канадский боец смешанных единоборств.
 
 
 Макдональд, Джордж (1824—1905) — шотландский романист и поэт.
 Макдональд, Джордж (1906—1997) — канадский гребной рулевой.
 Макдональд, Джоуи (род. 1980) — канадский хоккеист, вратарь.
 Макдональд, Дональд Стовел (1932—2018) — канадский политик, министр обороны и финансов Канады.
 Макдональд, Дэвид (1904—1983) — шотландский кинорежиссёр, продюсер.

Ж 
 Макдональд, Жак (1765—1840) — маршал Франции времён Наполеона.

И 
 Макдональд, Иен (род. 1960) — ирландский писатель-фантаст.
 Макдональд, Иэн (1946—2022) — британский музыкант-мультиинструменталист.
 Иэн Макдональд (1948—2003) — псевдоним известного британского музыкального критика Иэна Маккормика.

К 
 Макдональд, Кантри Джо (род. 1942) — певец и автор песен, фронтмен группы «Country Joe and the Fish».
 
 Макдональд, Келли (род. 1976) — британская актриса.
 Макдональд, Кристофер (род. 1955) — американский актёр.
 Макдоналд, Кэтрин (1891—1956) — американская актриса кино.

Л 
 Макдональд, Линси (1964) — британская легкоатлетка.
 Макдональд, Лэнни (род. 1953) — канадский хоккеист.

М 
 
 Макдональд, Мак (род. 1949) — американский актёр.
 Макдональд, Малькольм (1901—1981) — британский политик.
 Макдональд, Малкольм Иан (род. 1950) — английский футболист.
 Макдональд, Мари (1923—1965) — американская актриса.
 Макдональд, Мишель (1952—2020) — американская модель, медсестра.
 Макдональд, Мэри Лу (род. 1969) — ирландский политик.

Н 
 Мак-Доналд, Нил (род. 1967) — английский шахматист, гроссмейстер (1996).
 Макдональд, Нил (род. 1965) — английский футболист, тренер.

О 
 Макдональд, Одра (род. 1970) — американская актриса и певица.

П 
 Макдональд, Патрик (1878—1954) — американский легкоатлет ирландского происхождения.
 Макдональд, Питер (род. 1939) — британский режиссёр, продюсер и кинооператор.
 Макдоналд, Пол (род. 1960) — новозеландский гребец-байдарочник.

Р 
 Макдональд, Роберт (род. 1953) — американский предприниматель и политик.
 Макдональд, Рональд Каделл (1868—1942) — шотландский шахматист.
 Макдональд, Рори (род. 1989) — канадский боец смешанных боевых искусств.
 Макдоналд, Росс (1915—1983) — американский писатель, автор детективов.
 Макдональд, Рушин (род. 1992) — ямайский легкоатлет.

С 
 Макдональд, Скотт (род. 1983) — австралийский футболист.
 Макдональд, Сьюзен (род. 1935) — американская арфистка и педагог.

Т 
 Макдональд, Тоби — канадский кёрлингист.

У 
 Макдональд, Уильям Ян (1933—2006) — новозеландский учёный-невролог.

Ф

Х 
 Макдональд, Хизер (род. 1970) — американская актриса, комедиантка, сценарист и певица.
 Макдональд, Хонатан (род. 1987) — коста-риканский футболист.
 Макдональд, Хью (род. 1950) — американский музыкант, басист группы «Bon Jovi».
 Макдональд, Хью Джон (1850—1929) — канадский юрист и политик, министр иностранных дел Канады и премьер-министр Манитобы.

Ч 
 Макдональд, Чарльз (род. 1945) — французский этнолог и антрополог.

Ш 
 Макдональд, Шон (род. 1988) — валлийский футболист.
 Макдональд, Шона (род. 1981) — шотландская актриса кино, театра и телевидения.

Э 
 Макдональд, Эван (род. 1975) — шотландский кёрлингист, второй в команде Великобритании на Олимпийских играх 2002 года и третий — в 2006 и в 2010 годах.
 Макдональд, Эйри (род. 1998) — американская баскетболистка.
 Макдональд, Элли (род. 1988) — канадская актриса.
 Макдональд, Эми (род. 1987) — шотландская поэтесса и исполнительница песен.
 Макдональд, Эмма (род. 1985) — австралийская баскетболистка.
  — канадская писательница, актриса и журналист.
 

Составные фамилии:
 Макдональд-Райт, Стэнтон
 Макдональд Макинтош, Маргарет
 Макдональд Макнейр, Фрэнсис

Имя 
 Тейлор, Макдональд (младший) (род. 1992) — футболист сборной Американских Виргинских островов.
 Тейлор, Макдональд (старший) (род. 1957) — футболист сборной Американских Виргинских островов.

Вымышленные персонажи 
 Рональд Макдональд — символ ресторанной сети «McDonald’s».

Топоним 
 Макдональд (остров) — небольшой необитаемый остров в южной части Индийского океана.
 Мак-Дональд (округ, Миссури)
 Мак-Доналдсвилл (тауншип, Миннесота)
 Макдональд (сельский муниципалитет, Манитоба)

Другое 
 клан Макдональд — крупнейший шотландский клан.
 клан Макдональд из Кланраналда — шотландский клан с Гебридских островов.
 Мак-Дональд — маленький ударный кратер в центральной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.
 McDonald’s — сеть ресторанов быстрого питания.
 McDonald and Giles — альбом британских музыкантов Иэна МакДональда и Майкла Джайлза.

Примечания